Оријенте 2. Сексион има више значења:

 Оријенте 2. Сексион, Сан Кајетано (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Оријенте 2. Сексион, Палма Уака (Параисо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику